A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a E csoport mérkőzéseit június 12. és június 22-e között játszották. Olaszország nyerte meg, a második helyet Ghána szerezte meg. Csehország és az USA kiesett. A mérkőzéseken összesen 15 gól esett.

Tabella

USA vs Csehország

Olaszország vs Ghána

Csehország vs Ghána

Olaszország vs USA

Csehország vs Olaszország

Ghána vs USA

Források 
 

Csoport E